

Жінки 
 Валова Олена Олександрівна (* 1963) — радянська фігуристка, заслужений майстер спорту СРСР, чемпіонка СРСР-1986, триразова чемпіонка Європи і світу, олімпійська чемпіонка 1984 року.

Чоловіки 
 Валов Володимир Аркадійович (1933—2018) — організатор радянського біохімічного виробництва, Герой Соціалістичної Праці.
 Ілія Валов (* 1961) — болгарський футболіст, що грав на позиції воротаря. По завершенні ігрової кар'єри — тренер.
 Валов Леонід Григорович (1947—1995) — полковник міліції, учасник першої чеченської війни, Герой Російської Федерації
 Валов Олег Євгенович (* 1992) — російський футболіст, півзахисник.
 Валов Юрій Миколайович (1934—2012) — заступник голови Московського міськвиконкому, 1-й заступник керуючого справами ЦК КПРС. Кандидат у члени ЦК КПРС у 1986—1990 роках.

 Валов — громада в Німеччині, розташована в землі Мекленбург-Передня Померанія. Входить до складу району Мекленбургіше-Зенплатте.